Накхонпханом  () — город на северо-востоке Таиланда, административный центр одноимённой провинции. Город охватывает территорию всего тамбона Nai Mueang и Nong Saeng, части тамбонов At Samat и Nong Yat, а также весь район . В 2013 году население города составляло 30816 человек.

Географическое положение 
Наконпханом расположен на правом (западном) берегу реки Меконг, около 580 км к северо-востоку от Бангкока. Лаосский город Тхакхэк лежит на другой стороне реки. К западу от города расположено озеро длинной 3 км.

Климат 
Наконпханом имеет тропический саванный климат. Зима сухая и тёплая. Температура повышается до апреля, и в апреле достигает своего максимума (средняя температура за месяц — 34,5 °C). Сезон дождей длится с мая по октябрь, с проливными дождями и более низкой температурой в течение дня, хотя ночи остаются тёплыми.

Транспорт 
Маршрут 212 проходит от Нонгкхая вдоль реки Меконг через Наконпханом до Мукдахана, затем ведёт на юг к Убонратчатани. Маршрут 22 ведёт на запад через Саконнакхон к Удонтхани.
Наконпханом поддерживается благодаря одноимённому аэропорту, который расположен западнее города на 4 км.

Образование 
В 2005 году в городе был образован университет путём слияния нескольких местных школ, включая бывший университет Nakhon Phanom Rajabhat University.

Примечания 

Города Таиланда